

Voir aussi